Poronin
 Poronin (gmina)
 Poronin (stacja kolejowa)

Zobacz też 
 Poronin (gromada)